Roberto Castillo puede referirse a:

 Roberto Castillo (1950 - 2008), filósofo y escritor hondureño; o
 Roberto Castillo (1984 - ), futbolista chileno.